kulisa (teatr) rodzaj dekoracji
 pas drzewostanu 
 kompozycja ogrodowa
 urządzenie w maszynie parowej

zobacz też: kulisy, kulis